Gumpersberg ist der Name folgender Orte:
 Gumpersberg (Bad König), Ortsteil der Stadt Bad König, Odenwaldkreis, Hessen
 Gumpersberg (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Gumpersberg (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Gumpersberg (Gemeinde Neustift-Innermanzing), Ortschaft der Gemeinde Neustift-Innermanzing, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich